Le séjour peut désigner la salle de séjour, aussi appelée salon.

En chimie, le temps de séjour est le temps moyen nécessaire à un élément pour passer au travers d'un système à l'équilibre. On peut en étudier la distribution.

Carte de séjour est un groupe musical.

Voyages à l'étranger 
 Le séjour linguistique permet l'apprentissage des langues dans le pays où elles se pratiquent.
 Le séjour au pair lie le travail et l'apprentissage des langues.
 Le séjour à thème lie voyage et découverte.
 La taxe de séjour est un impôt sur les nuitées.

Les étrangers séjournant dans un pays 
 Le titre de séjour donne le droit de résider quelque part, 
 Le visa d'entrée et de séjour en France, le titre de séjour en France sont régulés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 Chaque département doit avoir une commission du titre de séjour en France et la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour en France exprime des avis et émet des rapports sur ce thème.
 La répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers traque essentiellement les réseaux de passeurs clandestins.

Patronyme 

 Victor Séjour est un écrivain américain expatrié en France
 Jean Dionis du Séjour est un astronome et mathématicien français 
 Achille Pierre Dionis du Séjour est un homme politique français

Cinéma 
 Le Séjour (Der Aufenthalt), un film est-allemand de Frank Beyer sorti en 1983.